Paris Masters 2016 var en tennisturnering, der på grund af et sponsorat afvikledes under navnet BNP Paribas Masters, og som blev spillet indendørs på hardcourt-baner i Palais Omnisports de Paris-Bercy i Paris, Frankrig i perioden 29. oktober - 6. november 2016. Det var den 31. udgave af Paris Masters, og det var sæsonens niende og sidste turnering på ATP World Tour i kategorien Masters 1000.

Singleturneringen blev vundet af Andy Murray, som i finalen besejrede John Isner med 6-3, 6-7, 6-4, og som dermed vandt den ottende turneringssejr i 2016 og den 43. i hans karriere. Det var 14. gang, at skotten vandt en Masters 1000-titel, men det var første gang, at han vandt Paris Masters. Til gengæld måtte Isner forlade en Masters 1000-finale som taber for tredje gang i sin karriere ud af tre mulige. Resultaterne medførte endvidere, at Andy Murray efter turneringen avancerede til førstepladsen på ATP's verdensrangliste for første gang nogensinde. Han afløste Novak Djokovic som verdensetter, efter at serberen kun formåede at spille sig frem til kvartfinalen i turneringen.

Sejren i doubleturneringen gik til Henri Kontinen og John Peers, som i finalen besejrede de førsteseedede hjemmebanefavoritter, Pierre-Hugues Herbert og Nicolas Mahut, med 6-4, 3-6, [10-6], og som dermed sikrede sig den første Masters 1000-titel i deres respektive karrierer. Det finsk-australske par havde blot tre uger tidligere, ved Shanghai Masters været i en Masters 1000-finale for første gang.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg € 3.748.925 og fordelte sig som følger.

Resultater

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 48 spillere, der fordeler sig på:
 39 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 19. september 2016 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 6 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen.

Herredouble 

Herredoublerækken havde deltagelse af 24 par, der fordelte sig på:
 22 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der har modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Paris Masters

Noter 

2016
ATP World Tour 2016